Chile Sevens 2002 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Chile Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 4–5 stycznia 2002 roku na Estadio San Carlos de Apoquindo w Santiago będąc drugim turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Federación de Rugby de Chile otrzymała prawa do organizacji turnieju po sukcesie Mistrzostw Świata U-19 2001.

Rozegrane na Estadio San Carlos de Apoquindo zawody były drugim turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Faworyzowani Nowozelandczycy triumfowali w zawodach, pokonując w decydującym o tytule meczu znajdujących się po raz pierwszy w finale Argentyńczyków.

Cieniem na turnieju położyła się gwałtowna bójka, która wybuchła tuż po zakończeniu spotkania Nowa Zelandia–Fidżi rozpoczęta, gdy Marika Vunibaka przebiegł pięćdziesiąt metrów, by uderzyć Nowozelandczyka Amasio Valence. Do walki włączyli się następnie pozostali zawodnicy obu zespołów, rozdzieleni dopiero po interwencji oficjeli wraz z miejscową policją. Wybuch bijatyki mógł być spowodowany rasowymi wyzwiskami, którymi Polinezyjczycy stanowiący większość nowozelandzkiej kadry obrzucali Melanezyjczyków z Fidżi. Obu zespołom za udział w niej groziła utrata punktów z tego turnieju lub nawet wydalenie z całego cyklu. Ostatecznie Nowozelandczycy otrzymali reprymendę, natomiast Vunibaka został ukarany dwunastotygodniowym zawieszeniem. Podobny incydent zdarzył się w pierwszym dniu w meczu Fidżi–Samoa, a obie drużyny kończyły spotkanie mając na boisku po pięciu graczy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Chile Sevens